Die Saison 1999/2000 war die zweite Spielzeit der Eliteserien unter dem Namen Codan Ligaen und damit die insgesamt 15. Austragung der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Frederikshavn White Hawks. Gladsaxe SF stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die zweite Saisonphase. Diese wurde in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften ausgetragen, wobei sich die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde mussten in der Relegation gegen den besten Zweitligisten antreten. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit sowie nach Verlängerung erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Siehe auch 
 Dänischer Eishockeypokal 2000

Weblinks 
 

Saison der Metal Ligaen
Eishockeysaison 1999/2000